Samsung SGH-E850 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, пешеходная гарнитура, ремінець на руку, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E820
 Samsung SGH-E800
 Panasonic X500
 Siemens SL65
 LG G7050

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році